Вултуру () — комуна в Румунії, у повіті Констанца.
 Вултуру () — село в Румунії, у повіті Констанца. Адміністративний центр комуни Вултуру.
 Вултуру () — комуна в Румунії, у повіті Вранча.
 Вултуру () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Вултуру.
 Вултуру () — село в Румунії, у повіті Тулча. Входить до складу комуни Маліук.